Marietta är ett släkte av steklar som beskrevs av Victor Ivanovitsch Motschulsky 1863. Marietta ingår i familjen växtlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Växtlussteklar